Parque Américo Vespucio Oriente puede referirse a:

 Parque Américo Vespucio Oriente,  área verde de las comunas de Las Condes y Vitacura, en Santiago de Chile. 
 Parque Américo Vespucio Oriente, arteria vial de la comuna de Peñalolén, en Santiago de Chile.